Robert I d’Artois
 Robert II d’Artois
 Robert III d’Artois